Ralf pode se referir a:

 Ralf (cantor) - cantor sertanejo da dupla Chrystian & Ralf
 Ralf de Souza Teles - futebolista brasileiro
 Ralf Jones - personagem de jogos eletronicos
 Ralf Schumacher - automobilista alemão
 Ralf Hütter - músico alemão e fundador do grupo musical Kraftwerk

Desambiguação